Марунцишу има више значења:

 Марунцишу (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Марунцишу (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији